Червоная Заря — название населённых пунктов на Украине:

 Червоная Заря — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Червоная Заря — село в Глуховском районе Сумской области.
 Червоная Заря — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Червоная Заря — село в Золочевском районе Харьковской области.